De Wereldkampioenschappen kunstschaatsen is een evenement dat georganiseerd wordt door de Internationale Schaatsunie.

Het WK toernooi van 1997 vond plaats in Lausanne. Het was het vijftiende WK toernooi dat in Zwitserland plaatsvond na Davos (11x) en Sankt Moritz (1x) en Genève (2x).

Voor de mannen was het de 87e editie, voor de vrouwen de 77e editie, voor de paren de 75e editie, en voor de ijsdansers de 45e editie.

Historie
De Duitse en Oostenrijkse schaatsbond, verenigd in de "Deutscher und Österreichischer Eislaufverband", organiseerden zowel het eerste EK Schaatsen voor mannen als het eerste EK Kunstrijden voor mannen in 1891 in Hamburg, Duitsland, nog voor het ISU in 1892 werd opgericht. De internationale schaatsbond nam in 1892 de organisatie van het EK Kunstrijden over. In 1895 werd besloten voortaan de Wereldkampioenschappen kunstschaatsen te organiseren en kwam het EK te vervallen. In 1896 vond de eerste editie voor de mannen plaats. Vanaf 1898 vond toch weer een herstart plaats van het EK Kunstrijden.

In 1906, tien jaar na het eerste WK voor de mannen, werd het eerste WK voor de vrouwen georganiseerd en twee jaar later, in 1908, vond het eerste WK voor de paren plaats. In 1952 werd de vierde discipline, het WK voor de ijsdansers, eraan toegevoegd.

Er werden geen kampioenschappen gehouden tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog (1915-1921) en tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog (1940-1946) en in 1961 vanwege de Sabena vlucht 548 vliegtuigramp op 15 februari op Zaventem waarbij alle passagiers, waaronder de voltallige Amerikaanse delegatie voor het WK kunstrijden op weg naar Praag, om het leven kwamen.

Deelname  
Er namen deelnemers uit een recordaantal van 44 landen deel aan deze kampioenschappen. Zij vulden 142 startplaatsen in. Er namen geen deelnemers uit Nederland deel.

België vulde dit jaar drie startplaatsen in. In het mannentoernooi debuteerde Matthew van der Broeck, hij was de zesde Belg die hierin uitkwam. In het vrouwentoernooi debuteerde Patricia Ferriot, zij was de elfde Belgische die hieraan deelnam. Bij het ijsdansen debuteerden Lucine Chakmakjian en Corey Papaige, zij waren het tweede Belgische paar dat bij het ijsdansen deelnam.

Het Groothertogdom Luxemburg werd voor de vierde keer op het WK Kunstschaatsen vertegenwoordigd, Patrick Schmit nam voor de tweede keer deel bij het mannentoernooi.

(Tussen haakjes het totaal aantal startplaatsen over de disciplines.)

Medailleverdeling 
Bij de mannen veroverde Elvis Stojko zijn derde wereldtitel, ook in 1994 en 1995 werd hij wereldkampioen. Het was zijn vijfde medaille, in 1992 werd hij derde en in 1993 tweede. Todd Eldredge op de tweede plaats veroverde zijn vierde WK medaille, in 1991 werd hij derde, in 1995 tweede en wereldkampioen in 1996. Debutant Alexei Yagudin veroverde de bronzen medaille.

Bij de vrouwen veroverde Tara Lipinski de wereldtitel, het was haar eerste WK medaille. Michelle Kwan  veroverde haar tweede WK medaille in 1996 werd ze wereldkampioene. Ook Vanessa Gusmeroli op de derde plaats veroverde haar eerste WK medaille.

Bij het paarrijden wisselden de nummers één en twee van 1996 dit jaar van plaats. Mandy Wötzel / Ingo Steuer veroverden de wereldtitel, het was hun derde medaille, in 1993 en 1996 werden ze  tweede. Marina Eltsova / Andrei Bushkov op de tweede plaats veroverden hun tweede WK  medaille, in 1996 werden zij wereldkampioen. Het paar Oksana Kazakova / Artur Dmitriev op plaats drie veroverden hun eerste WK medaille.

Bij het ijsdansen was het erepodium een kopie van 1996. Oksana Grishuk / Jevgeni Platov veroverden voor het vierde opeenvolgende jaar de  wereldtitel. Het was hun zesde medaille, in 1992 werden zij derde en in 1993  tweede. Voor de ijsdansparen op de plaatsen twee en drie, Anjelika Krylova / Oleg Ovsyannikov en Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz, was het hun tweede WK medaille.

Uitslagen

Mannen / Vrouwen

Paren / IJsdansen

Externe link 
 Uitslagen op Skatabase

 1997
Kunstrijden in 1997
Kunstrijden in Zwitserland
Sport in Lausanne
Kunstschaatsen